Негошево () — село в Сербии, в общине Бачка-Топола, в Северно-Бачском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Бачка. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 632 жителя (по переписи населения 1991 года — 635 жителей).

Демография 
В селе Негошево, по переписи 2002 года проживали 504 совершеннолетних жителя, средний возраст которых — 43,2 лет (41,9 года у мужчин и 44,5 года у женщин). В селе есть 222 домашних хозяйства, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,82.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания

Ссылки 
 информация о географическом положении\fallingrain.com
 
 План села на карте Mapquest

Населённые пункты Воеводины